IJN est un sigle qui peut désigner :
 International Journal of Testing, la revue officielle de la Commission internationale des tests ;
 International Journal of Transgenderism, une revue trimestrielle d'évaluation par les pairs concernant la recherche sur la dysphorie de genre.